Мужской баскетбольный турнир первого дивизиона NCAA 1943 года () — турнир по олимпийской системе, в котором 8 команд определяли национального чемпиона США по баскетболу среди студенческих мужских баскетбольных команд. Турнир начался 24 марта 1943 года, а финальная игра прошла 30 марта в Нью-Йорке. В рамках турнира было сыграно 9 матчей, включая матчи за третье место в каждом регионе.

В чемпионате 1943 года команда Вайомингского университета, под руководством тренера Эверетта Шелтона, одержала победу над Джорджтауном со счётом 46:34. Самым выдающимся игроком турнира был назван баскетболист «Вайоминг Ковбойз» Кен Сэйлорс.

Места проведения 
Следующие места были выбраны для проведения турнира 1943 года:

Региональные игры 
 Восточный регион, Мэдисон-сквер-гарден, Нью-Йорк (24 и 25 марта)
 Западный регион, Муниципал-одиториум, Канзас-Сити (Миссури) (26 и 27 марта)

Финал 
 Мэдисон-сквер-гарден, Нью-Йорк (30 марта)

Команды

Турнирная сетка

Ссылки 
 1942-43 Season Summary

Сезоны студенческого баскетбола в США
1943 год в баскетболе